Венер Зайнуллович Галиев (, род. 1 июля 1975, Стерлитамак, Стерлитамакский район, Башкирская АССР, СССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий в лёгкой весовой категории. Является двукратным чемпионом мира по боевому самбо.

Биография 
Родился в семье рабочих. По национальности башкир. Отец Галиев Зайнулла Яруллович.

Лейтенант милиции, инспектор столичного полка дорожно-патрульной службы города Уфы.

 Призёр Чемпионата ВС РФ по греко-римской борьбе (1996)
 ЗМС по боевому самбо/ 2-кратный Чемпион Мира по БС (2008—2009)
 Чемпион Евразии по панкратиону (2001)/Чемпион Мира по панкратиону (2006)
 МСМК по универсальному бою: Чемпион Европы по универсальному бою (2003)
 Чемпион России по универсальному бою (2006,2008) Чемпион Мира по универсальному бою (2006)
 4-кратный чемпион МВД России по рукопашному бою.

Главный тренер бойцовского клуба «Ратиборец» (Екатеринбург), президент Свердловской региональной общественной организации «Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Свердловской области» (избран на Внеочередной отчетно-выборной конференции СРОО «ФЕСО» 16.06.2016 года).

Статистика 

|-
|Поражение
|align=center|33-13
| Мухамед Коков
|Техническим нокаутом (травма ноги)
|ACA 140: Резников - Рамос
|17 июня 2022
|align=center|1
|align=center|2:17
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|33-12
| Артем Дамковский 
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|32-12
| Адам Алиев 
|Технический нокаут (удары)
|ACA 116
|
|align=center|2
|align=center|3:47
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|31-12
| Амирхан Адаев 
|Единогласное решение 
|ACA 108
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|31-11
| Ермек Тлауов
|Нокаутом (удар) 
|ACA 102
|
|align=center|2
|align=center|1:39
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|30-11
| Фабио Феррари
|Технический нокаут (удары)
|Mixfight Promotion Company "SOBI" Ural Batyr
|
|align=center|1
|align=center|0:27
|Уфа, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-11
| Диего Брандан
|Технический нокаут (остановлен по решению врача)
|RCC 5
|
|align=center|1
|align=center|0:50
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-10
| Николай Гапонов
|Нокаут (удары)
|FNG Fight Nights Global 82
|
|align=center|1
|align=center|4:14
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-10
| Диего Брандан
|Нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 67
|
|align=center|1
|align=center|0:39
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|28-9
| Марсио Андраде
|Нокаут
|MixFace / Tech-Krep FC MixFace 1
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|27-9
| Ахмет Алиев
|Единогласное решение
|EFN Fight Nights Global 51
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каспийск, Дагестан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-8
| Акоп Степанян
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights Global 45
|
|align=center|3
|align=center|3:16
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-8
| Ахмет Алиев
|Технический нокаут (остановка по решению тренеров)
|Fight Nights Dagestan
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Каспийск, Дагестан, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-8
| Адиль Боранбаев
|Нокаут (удар)
|AP — Warriors of the Steppe
|
|align=center|1
|align=center|2:00
|Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
| Иосиаки Такахаси
|Единогласное решение
|GFC: Challenge
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-7
| Азиз Амуев
|Единогласное решение
|СВС MMA: Кубок Содружества 2012
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-7
| Вайдас Валанцюс
|Удушающий приём (гильотина)
|ProFC 37
|
|align=center|3
|align=center|2:14
|Уфа, Башкортостан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
| Турсунбек Асылгазиев
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights: Битва под Москвой 5
|
|align=center|2
|align=center|н/д
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-7
| Иэн Джонс
|Технический нокаут (удары)
|Desert Force Championship 2
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
| Райан Хили
|Технический нокаут (удары)
|Fight Festival 30
|
|align=center|1
|align=center|0:43
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
| Гаэль Гримо
|Единогласное решение
|Бои по правилам 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Уфа, Башкортостан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-7
| Шамхал Керимов
|Раздельное решение
|Битва Чемпионов 5
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-7
| Шамиль Завуров
|Единогласное решение
|Fight Nights: Битва под Москвой 2
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Артур Одильбеков
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Fight Nights: Битва под Москвой 2
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Микко Суванто
|Единогласное решение
|Fight Festival 27
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-6
| Рустам Хабилов
|Раздельное решение
|M-1 Challenge: 2009 Selections 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Майрбек Тайсумов
|Единогласное решение
|Gladiator — 2009
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Багавдин Гаджимурадов
|Единогласное решение
|M-1 Challenge: 2009 Selections 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Джош Шокли
|Болевой приём (рычаг локтя)
|fightFORCE — День Гнева
|
|align=center|1
|align=center|1:15
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Игор Араужу
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Universal Fighter
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Уфа, Башкортостан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Окун Алмаз
|Технический нокаут (удары)
|IAFC — Russia vs. the World
|
|align=center|1
|align=center|1:27
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Сейдина Сек
|Единогласное решение
|BSCF: Siberian Challenge 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Ярослав Поборский
|Нокаут (удар коленом и удары руками)
|M-1 MFC: Fedor Emelianenko Cup
|
|align=center|1
|align=center|0:52
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Мухамед Аушев
|Удушающий приём (гильотина)
|fightFORCE — Russia vs. The World
|
|align=center|2
|align=center|1:36
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Роман Потапов
|Единогласное решение
|Звезда Пересвита
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Иван Загубынога
|Единогласное решение
|Звезда Пересвита
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Рафаэл Силва
|Единогласное решение
|Звезда Пересвита
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
| Джалили Салманов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|FEFoMP — World Absolute FC
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Рустам Богатырев
|Нокаут (удар ногой в голову)
|FEFoMP — World Absolute FC
|
|align=center|1
|align=center|3:30
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Ле Гоу Лянь
|Технический нокаут (удары)
|FEFoMP — World Absolute FC
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
| Беслан Исаев
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|APF — World Pankration Championship 2005
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Астана, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Александр Шлеменко
|Технический нокаут (травма)
|IAFC — Stage of Russia Cup
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Ульяновск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джейхун Алиев
|Технический нокаут (удары)
|IAFC — Stage of Russia Cup
|
|align=center|2
|align=center|4:51
|Ульяновск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Сергей Котин
|Технический нокаут (удары)
|IAFC — Stage of Russia Cup
|
|align=center|1
|align=center|1:04
|Ульяновск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Александр Шлеменко
|Единогласное решение
|COE — Cup Of Empire 2004
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Казань, Татарстан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Магомед Магомедалиев
|Нокаут (удары)
|AFC — Stage of Russia Cup 3
|
|align=center|2
|align=center|2:02
|Омск, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Список боев Венера
 Сборная России победила сборную мира
 Боевой самбист из Стерлитамака второй раз подряд стал чемпионом мира
 Боевому самбо — боевых пацанов

Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы мира по боевому самбо
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы Евразии по панкратиону